

Geografia
 Castrillón – comune spagnolo situato nella comunità autonoma delle Asturie

Persone
 Álvaro Mejía Castrillón – ex ciclista su strada colombiano
 Bryan Castrillón – calciatore colombiano
 Diego Castrillón – ex cestista uruguaiano
 Jaime Castrillón – calciatore colombiano
 Luis Advíncula Castrillón – calciatore peruviano
 Manuel Fernández Castrillón – militare messicano
 Nilson Castrillón – calciatore colombiano